Remmelg ist der Familienname folgender Personen:

Alari Remmelg (* 1984), estnischer Biathlet
Martin Remmelg (* 1989), estnischer Biathlet